Zentaur (von lateinisch centaurus „Pferdemensch“) steht für:

 Kentaur, auch Zentaur, Mischwesen aus Pferd und Mensch
 Zentaur (Sternbild), Sternbild des Südhimmels (Alpha Centauri und weitere)
 Zentaur (Asteroid), Asteroid zwischen Jupiter und Neptun
 Zentaur (Wappentier), gemeine Figur in der Heraldik

Centaur steht für:
 Centaur (Band), deutsche Heavy-Metal-Band (1989–2011)
 Centaur (A27L), Cruiser Tank Mk VIII, britischer Kampfpanzer des 2. Weltkrieges, siehe Cromwell (Panzer)
 Centaur (Bootsklasse), Freizeit- und Schulungsjolle (ab 1960)
 Centaur (Raketenoberstufe), US-amerikanische Raketenstufe (ab 1963)
 Centaur (Schiff, 1849), Brigg (1874 gestrandet)
 Centaur (Schiff, 1924), australisches Hospitalschiff (1943 versenkt)
 Centaur (Schriftart) von Bruce Rogers (1916)
 Centaur-Klasse, Flugzeugträger der Royal Navy
 HMS Centaur (R06), Flugzeugträger der Royal Navy (ab 1953)
 Centaur Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1985–1986)
 Centaur Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1983–1985)
 Centaur Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902–1903)
 Centaur Technology, US-amerikanische Mikroprozessor-Firma
 Centaur, Drogeriemarkt-Kundenmagazin, siehe Rossmann (Handelskette)
 Centaur, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Concept Developments (1974–1978)

Centaurus steht für:
 Centaurus (Zeitschrift), An International Journal of the History of Science and its Cultural Aspects
 Centaurus – Schwul-lesbische Initiative Südtirol, Landeskomitee des italienischen Verbands Arcigay
 Centaurus A, Radiogalaxie im Sternbild Zentaur
 Centaurus X-3, pulsierende Röntgenquelle im Sternbild Zentaur
 Centaurus Verlag, deutscher Verlag in Freiburg im Breisgau
 Bristol Centaurus, Doppelsternmotor
 Maran Centaurus, griechischer Öltanker (ab 1994)
 The Centaurus, Hochhausprojekt in Islamabad, Pakistan
 „Centaurus“-Variante BA.2.75 des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

Siehe auch:
 KFNB – Theseus und Centaur (Lokomotive 1842–1862)

 Kentauren-Maler (attischer Vasenmaler)
 Zentaurenbrunnen (Bremen)
 Centaure (französische Höhenforschungsrakete)
 Centauri (Begriffsklärung)
 Centauro (Begriffsklärung)
 Centaurea (Begriffsklärung)